Ціли́нна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Цілинна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Цілинна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Цілинна вулиця — колишня назва вулиці Татарів Яр в місті Дніпро.

Вулиці